Пе́дерсен () — датская и норвежская фамилия.
 
 Педерсен, Арне — датский кёрлингист.
 Педерсен, Густав Натвиг (1893—1965) — норвежский государственный деятель.
 Педерсен, Ингольф (1890—1964) — норвежский спортсмен, в том числе и футболист.
 Педерсен, Кайла (род. 1989) — американская баскетболистка.
 
 
 Педерсен, Кнуд (более известен как Кнут Га́мсун; 1859—1952) — норвежский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе за 1920 год.
  (род. 1963) — американский музыкант и актёр.
 Педерсен, Кристиерн (ок. 1480 — 1554) — датский богослов.
 Педерсен, Лотте (род. 1957) — датская гребчиха.
 
 Педерсен, Маркус (род. 1990) — норвежский футболист, нападающий клуба «Бранн» и сборной Норвегии.
 Педерсен, Мартин (род. 1983) —  датский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Педерсен, Мортен Гамст (род. 1981) — норвежский футболист, игрок сборной Норвегии по футболу.
 Педерсен, Ники (род. 1977) — датский мотогонщик, двукратный чемпион мира по спидвею.
 Педерсен, Никлас (род. 1987) — датский футболист, нападающий клуба «Гент» и сборной Дании.
 Педерсен, Николаи (род. 1977) — датский шахматист, международный мастер (2002).
  (род. 1954) — датский футболист; тренер.
 Педерсен, Оле Эдварт (более известен под фамилией Роульваг; 1876—1931) — американский норвежскоязычный писатель.
 Педерсен, Олуф Кристиан Эдвин (1878—1917) — датский гимнаст, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1912 года.
 Педерсен, Пауль (1886—1948) — норвежский гимнаст, призёр летних Олимпийских игр 1908 года.
 
 Педерсен, Педер (1945—2015) — датский велогонщик, чемпион летних Олимпийских игр в Мехико (1968) в командной гонке.
 Педерсен, Сверре Лунде (род. 1992) — норвежский конькобежец, серебряный призёр чемпионата мира 2016 и бронзовый призёр 2015 годов
 Педерсен, Свен (более известен под фамилией Хассель; 1917—2012) — датский писатель, автор псевдо-автобиографических романов на основе своего опыта участия во Второй мировой войне.
 Педерсен, Свен (род. 1949) — датский шахматист.
 Педерсен, Себестьян (род. 1999) — норвежский футболист, играющий на позиции нападающего.
 Педерсен, Снорре (род. 1972) — норвежский саночник и скелетонист.
 Педерсен, Сольвейг (род. 1965) — норвежская лыжница.
 Педерсен, Стеффен (род. 1974) — датский шахматист, международный мастер (1994).
 Педерсен, Терезе (род. 1980) — норвежская гандболистка, вратарь, трёхкратная чемпионка Европы
 Педерсен, Тор (род. 1945) — министр иностранных дел Дании, председатель Фолькетинга.
 Педерсен, Финн (1925—2012) — датский спортсмен по академической гребле, олимпийский чемпион Олимпийских игр в Лондоне (1948).
 Педерсен, Флемминг (род. 1963) — датский футболист и тренер.
 Педерсен, Флемминг (кёрлингист) — датский кёрлингист, выступал на чемпионате мира 1974.
 Педерсен, Хельга (род. 1973) — норвежский саамский политик.
 Педерсен, Херб (род. 1944) — американский кантри-рок и блюграсс-музыкант.
 Педерсен, Хольгер (1867—1953) — датский лингвист.
 Педерсен, Чарлз (1904—1989) — американский химик, лауреат Нобелевской премии по химии 1987 года.
 Педерсен, Эйгил (1917—1994) — датский шахматист и шахматный композитор.
 Педерсен, Эрик (1958—2013) — датский шахматист, международный мастер (1980).
 Педерсен, Эскил (род. 1984) — норвежский политик, лидер молодёжного крыла Норвежской рабочей партии.
 Педерсен-Бьери, Майя (род. 1972) — швейцарская скелетонистка, участница трёх зимних Олимпиад (в 2002, 2006 и 2010 годах).
  (род. 1968) — датский футболист; тренер.